Моллер () — Нижненемецкая фамилия и дворянский род, означает «мельник». Известные носители:

Носители фамилии 
 
 Моллер, Альбин (1541—1618) — лютеранский священник, нижнелужицкий писатель, богослов, переводчик, астроном и ботаник.
 Моллер, Антон Васильевич фон (1764—1848) — русский адмирал.
 Моллер, Генрих (Heinrich Moller; или Генрих из Цютфена, ; 1488—1524) — один из первых мучеников Реформации.
 Моллер, Георг (1784—1852) — немецкий архитектор.
 Моллер, Егор Александрович (1812—1879) — писатель, беллетрист, журналист.
 Моллер, Михаил Николаевич (1890—1964) — участник Первой Мировой войны, штабс-капитан, Георгиевский кавалер.
 Моллер, Павел Антонович фон — вице-адмирал,
 
 Моллер, Эдуард Антонович фон (1820—1879) — генерал-лейтенант, герой Крымской войны.

 География 
 Залив Моллера — залив у западного берега южного острова Новой Земли.
 Порт-Моллер — частный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Порт-Моллер (Аляска), США.

 См. также

Примечания